Kurt-Schumacher-Schule ist der Name folgender Schulen:

 Kurt-Schumacher-Schule (Berlin)
 Kurt-Schumacher-Schule (Hannover)
 Kurt-Schumacher-Schule (Karben)
 Kurt-Schumacher-Schule (Nidderau)
 Kurt-Schumacher-Schule (Reinheim)